BDT steht für:
 Behandlungsdatentransfer, einen Schnittstellenstandard in der Medizinischen Informatik
 Berufsverband Deutscher Tanzlehrer
 , englisch für binärer Entscheidungsbaum
 Bundesverband Deutscher Discotheken und Tanzbetriebe, deutscher Berufsverband
 Taka, die Währung Bangladeschs, Währung nach ISO 4217
 Brunei Time, UTC+8

BDt steht für:
 BDt, eine Schweizerische Serie von Steuerwagen mit Sitzplätzen

BdT steht für:
 BdT, Bundesverband deutscher Tabakpflanzer

Abkürzung